Graswinkel (Weert), een wijk in de Nederlandse stad Weert
 Graswinckel, een Nederlands patriciërsgeslacht
 Gerrit Jans Graswinckel, bestuurder in Delft
 Engelbert Graswinckel van Maesland, bestuurder in Delft
 Dirk Petrus Marius Graswinckel, rijksarchivaris
 Jhr. Cees Graswinckel, kunstschilder en glazenier